Точка кипения:

 «Точка кипения» — японский художественный фильм 1990 года режиссёра Такэси Китано.
 «Точка кипения» — американо-французский художественный фильм 1992 года режиссёра Джеймса Б. Харриса. 
 «Точка кипения» — российский телесериал 2010 года режиссёра Олега Штрома.
 «Точка кипения» — телешоу на американском телеканале «MTV».
 «Xenus: Точка кипения» — компьютерная игра 2005 года, разработанная украинской студией «Deep Shadows».
 «Точка кипения» — сеть пространств коллективной работы («коворкингов»), созданная в ряде городов России и поддерживаемая «Агентством стратегических инициатив».

См. также 
 Температура кипения